Пула може да се отнася за:
 Пула - град в Хърватия, Истрийска жупания
 Пула - град и община в Италия, автономен регион и остров Сардиния, провинция Каляри
 пула - паричната единица на Ботсвана